AQAP steht für:
 Allied Quality Assurance Publications, Normen  für Qualitätssicherungssysteme der Nato
 al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, eine Terrororganisation in Saudi-Arabien und im Jemen

AQAP